Сезон ВНБА 2018 — стал 22-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Сиэтл Шторм».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. Однако клуб «Сан-Антонио Старз» сменил место своей дислокации, переехав из Сан-Антонио (штат Техас) в Лас-Вегас (штат Невада), изменив своё название на «Лас-Вегас Эйсес», став второй, после «Коннектикут Сан», командой ВНБА, которая базируется в городе, который одновременно не является домом для одного из клубов национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 12 апреля в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) на драфте ВНБА 2018 года под первым номером клубом «Лас-Вегас Эйсес» была выбрана центрфорвард Эйжа Уилсон из университета Южной Каролины. Под вторым номером на том драфте клубом «Индиана Фивер» была выбрана защитник Келси Митчелл из университета штата Огайо.

Регулярный чемпионат стартовал 18 мая матчем между командами «Финикс Меркури» и «Даллас Уингз», в котором «Меркури» в упорной борьбе победили своего соперника со счётом 86:78. 28 июля в Таргет-центре в Миннеаполисе (штат Миннесота) состоялся Матч всех звёзд, который начиная с этого года изменил формат. В этом матче команда Кэндис Паркер переиграла команду Елены Делле Донн со счётом 119:112. Самым ценным игроком этого матча была признана форвард команды «Миннесота Линкс» Майя Мур, которая за 21 минуту, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 18 очков, 8 подборов и 6 результативных передач за команду Паркер. Регулярный чемпионат в том году завершился 19 августа, MVP которого была признана форвард команды «Сиэтл Шторм» Брианна Стюарт. Наставник клуба «Атланта Дрим», Ники Коллен, была признана тренером года, а Эйжа Уилсон, 1-й номер драфта из «Эйсес» — новичком года. Официально сезон 2018 года завершился 12 сентября, когда клуб «Сиэтл Шторм» обыграл в третьем матче финальной серии до трёх побед команду «Вашингтон Мистикс», а MVP финала также была признана форвард «Шторм» Брианна Стюарт.

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Брианна Стюарт, Сиэтл Шторм
 Самый ценный игрок финала: Брианна Стюарт, Сиэтл Шторм
 Новичок года ВНБА: Эйжа Уилсон, Лас-Вегас Эйсес
 Лучший оборонительный игрок: Алана Бирд, Лос-Анджелес Спаркс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Джонквел Джонс, Коннектикут Сан
 Самый прогрессирующий игрок: Наташа Ховард, Сиэтл Шторм
 Приз за спортивное поведение: Сью Бёрд, Сиэтл Шторм
 Приз за лидерские качества: Скайлар Диггинс, Даллас Уингз
 Менеджер года: Крис Сиенко, Атланта Дрим
 Тренер года: Ники Коллен, Атланта Дрим

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Брианна Стюарт (Шторм)
 Ф Елена Делле Донн (Мистикс)
 Ц Лиз Кэмбидж (Уингз)
 З Тиффани Хейз (Дрим)
 З Дайана Таурази (Меркури)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кэндис Паркер (Спаркс)
 Ф Майя Мур (Линкс)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Скайлар Диггинс (Уингз)
 З Кортни Вандерслут (Скай)

 Сборная новичков:
 Даймонд Дешилдс (Скай)
 Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Азурей Стивенс (Уингз)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Келси Митчелл (Фивер)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Наташа Ховард (Шторм)
 Джессика Бриланд (Дрим)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Алана Бирд (Спаркс)
 Жасмин Томас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ребекка Брансон (Линкс)
 Сильвия Фаулз (Линкс)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Тиффани Хейз (Дрим)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2018